Paya (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
Plaatsen in Indonesië
Paya (Sukajaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Sabang in de provincie Atjeh
Paya (Trienggadeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie Jaya in de provincie Atjeh
Paya (Tanah Luas), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
Paya (Manggeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat Daya in de provincie Atjeh
Paya (Grong Grong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
Paya (Pidie), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
Paya (Seunagan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Nagan Raya in de provincie Atjeh
Paya (Pirak Timu), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh